Die Badminton-Weltmeisterschaft 2009 fand in der Zeit vom 10. bis 16. August 2009 im Gachibowli Indoor Stadium in Hyderabad, Indien, statt.

Medaillengewinner

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
Resultate

2009
Weltmeisterschaft 2009
Weltmeisterschaft 2009